Hewitt steht für:
 Hewitt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hewitt (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Hewitt (Schiff), US-amerikanischer Massengutfrachter
 Hewitt Associates, ehemaliges amerikanisches Personaldienstleistungsunternehmen
 Hewitt-Bell, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Hewitt-Satellitenkamera
 Cooper-Hewitt Smithsonian Design Museum
 Adams Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller, der zeitweilig den Markennamen Adams-Hewitt verwendete

Hewitt ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hewitt (Minnesota)
 Hewitt (New Jersey)
 Hewitt (Texas)
 Hewitt (Wisconsin), im Wood County
 Hewitt (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 Hewitt Township, im Carter County, Oklahoma

sowie
 Hewitt (Hügel), Klassifikation von Erhebungen in Großbritannien

Sonstiges:
 Hewitt Bay, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Hewitt-Gletscher, Gletscher in der Ross-Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Hewett